La Condesa Luisa Sofía de Danneskiold-Samsøe (1796-1867) fue miembro de una familia noble danesa descendiente ilegítimamente del rey Cristián V de Dinamarca y la esposa del Duque Cristián Augusto II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburgo. Fue abuela de la emperatriz alemana Augusta Victoria, esposa del último emperador alemán Guillermo II.

Biografía 
La condesa Luisa Sofía de Danneskiold-Samsøe nació el 22 de septiembre de 1796 en Gisselfeld, Dinamarca, fue hija del conde Cristián Conrado de Danneskiold-Samsøe (1774-1823) y su esposa Juana Enriqueta Valentina Kaas (1776-1843), hija del Almirante danés Frederik Christian Kaas y una descendiente del héroe de guerra Jørgen Kaas. La casa de Danneskiold-Samsøe es una rama bastarda de la Casa de Oldenburgo, descendiente de Christian Gyldenløve, conde de Samsø, un hijo ilegítimo del rey Cristián V de Dinamarca y su amante Sofía Amalia Moth.

Luisa Sofía murió el 11 de marzo de 1867 en el Castillo de Primkenau en el Reino de Prusia, a la edad de 70 años y fue enterrada en el cementerio de la capilla luterana de sus jardines.

Matrimonio y descendecia 
El 18 de septiembre de 1820 contrajo matrimonio con el Duque Cristián Augusto II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg en la Iglesia de Braaby, Gisselfeld. Tuvieron siete hijos:
 Alejandro Federico Guillermo Cristián Carlos Augusto (20 de julio de 1821 - 3 de mayo de 1823), murió en la infancia.
 Luisa Augusta (28 de agosto de 1824 - 30 de mayo de 1872)
 Carolina Amalia (15 de enero de 1826 - 3 de mayo de 1901)
 Guillermina (24 de marzo de 1828 - 4 de julio de 1829)
 Federico Cristián Augusto (6 de julio de 1829 - 14 de enero de 1880), más tarde Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Desposó a la Princesa Adelaida de Hohenlohe-Langenburg siendo padre de un varón y varias hijas incluyendo a Augusta Victoria, emperatriz alemana.
 Federico Cristián Carlos Augusto (22 de enero de 1831 - 28 de octubre de 1917), desposó a la Princesa Elena del Reino Unido, y se estableció en Inglaterra. Fueron los padres del Duque Alberto de Schleswig-Holstein.
 Carolina Cristiana Augusta Emilia Enriqueta Isabel (2 de agosto de 1833 - 18 de octubre de 1917), desposó en 1872 a Johann Friedrich von Esmarch (9 de enero de 1823 - 23 de febrero de 1908).

Sus descendientes incluyen: Augusta Victoria, emperatriz alemana; la reina Federica de los Helenos; Constantino II de Grecia; la reina Sofía de España; Felipe VI de España y a Carlos XVI Gustavo de Suecia.

Títulos y estilos 
 22 de septiembre de 1796 - 18 de septiembre de 1820: Condesa Luisa Sofía de Danneskiold-Samsøe
 18 de septiembre de 1820 - 11 de marzo de 1867: Su Alteza Serenísima la duquesa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg

Ancestros

Referencias 

Casa de Augustenburg
Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Consortes de miembros de la casa de Oldemburgo
Nobles de Dinamarca del siglo XVII
Nobles de Dinamarca del siglo XVIII
Danesas del siglo XVII
Danesas del siglo XVIII